Warnke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Warnke (* 1945), deutscher Psychiater 
 Brunislaus Warnke (1883–1958), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Camilla Warnke (* 1931), deutsche Philosophin

 Edmundo Warnke (* 1951), chilenischer Leichtathlet
 Else Warnke (1908–1975), deutsche Politikerin (SPD)
 Götz Warnke (* 1957), deutscher Technikhistoriker, freier Journalist und Autor
 Harry Warnke (1929–2003), deutscher Herzchirurg an der Charité
 Helmuth Warnke (1908–2003), deutscher Maler, Redakteur, Politiker und Publizist
 Herbert Warnke (1902–1975), deutscher Politiker (SED)
 Ingo Warnke (* 1942), deutscher Psychologe
 Ingo H. Warnke (* 1963), deutscher Sprachwissenschaftler
 Johannes Warnke (1896–1984), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Jürgen Warnke (1932–2013), deutscher Politiker (CSU)
 Kirstin Warnke (* 1981), deutsche Schauspielerin
 
 Pedro Warnke (* 1945), deutscher Grafikdesigner
 Robert Müller-Warnke (1915–1990), deutscher Bildhauer
 Rudolf Warnke (* 1927), deutscher Militärpsychologe und Publizist
 Ulrich Warnke (* 1945), deutscher Physiker
 Uwe Warnke (* 1956), deutscher Schriftsteller und Verleger

Sonstiges:
 Mount Warnke, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Warmke
 Warncke
 Warneke